Лежнино — название населённых пунктов в России:

 Лежнино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Лежнино — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.